Distretto di Dresda (Bezirk Dresden) – distretto della Repubblica Democratica Tedesca, esistito dal 1952 al 1990;
 Distretto governativo di Dresda (Regierungsbezirk Dresden) – distretto governativo della Sassonia, esistito dal 1991 al 2008;
 Distretto direttivo di Dresda (Direktionsbezirk Dresden) – distretto direttivo della Sassonia, esistito dal 2008 al 2012.